

Arbeitssenator Berlin 

Arbeit
Berlin